Виктор Тибо (; ) — французский стрелок из лука, дважды серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх 1900 в Париже Тибо соревновался в двух классах — «Кордон доре» на 33 м и «Шапеле» на 33 м. В каждом из них он становился вторым, выиграв в итоге две серебряные медали.

Ссылки 
 Виктор Тибо на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Стрелки из лука Франции
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1900 года